Доза (от  — порция, приём) — многозначный термин.

Фамилия 
Доза́ — французская фамилия:
 Доза, Адриен (Adrien Dauzats; 1804—1868) — французский художник.
 Доза, Альбер (1877—1955) — французский лингвист.

Другие значения 
 Доза вещества — величина однократного либо суммарного приёма вещества.
 Доза облучения — поглощённое живым существом или иным объектом количество лучистой энергии определённого вида.
 НПП «Доза» — российская компания в области радиационного приборостроения.

См. также 
 
 Доса (значения)